Berezina může znamenat pojmenování několika řek v Rusku a v Bělorusku:
 Berezina (přítok Dněpru v Bělorusku) — řeka v Bělorusku, přítok Dněpru
 Berezina (přítok Němenu) — řeka v Bělorusku, přítok Němenu
 Berezina (přítok Sože) — řeka v Rusku, přítok Sože
 Berezina (přítok Dněpru v Rusku) — řeka v Rusku a v Bělorusku, přítok Dněpru